L'Atina Sémillon è un vino a DOC prodotto nei comuni di Atina, Gallinaro, Belmonte Castello, Picinisco, Sant'Elia Fiumerapido, Alvito, Villa Latina, San Donato Val di Comino, Vicalvi, Casalattico, Casalvieri e Settefrati 
in provincia di Frosinone

Vitigni con cui è consentito produrlo 
Sémillon minimo 85%
Possono concorrere fino ad un massimo del 15% altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio.

Tecniche di produzione 
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità non può essere inferiore a  ceppi/ha.
Le forme di allevamento consentite sono a spalliera o controspalliera.
È vietata ogni pratica di forzatura, ma consentita l'irrigazione di soccorso.
Tutte le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate nella zona DOC, ma sono ammesse eccezioni per i comuni limitrofi.

Caratteristiche organolettiche 
Vino fresco ed equilibrato, con:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato con note floreali e fruttate;
sapore: secco, sapido, morbido, persistente;
acidità totale minima: 5,0 g/l;

Informazioni sulla zona geografica 
Vedi: Atina DOC

Storia 
Vedi: Atina DOC

Precedentemente all'attuale disciplinare la DOC era regolamentata dal DM 26.04.1999 (G.U. 103 - 05.05.1999) modificato con DM 02.08.2011 (G.U. 203 - 01.09.2011) e ulteriore, per ora ultima, modifica con DM 30.11.2011 (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP).

Abbinamenti consigliati

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri

Note

Voci correlate 
Atina rosso
Atina rosso riserva
Atina Cabernet
Atina Cabernet riserva
Valle di Comino

Vini DOC della provincia di Frosinone
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sémillon
Atina